En Pologne, Zakrzówek peut désigner :

dans la voïvodie de Mazovie
 Zakrzówek, village du powiat de Garwolin 
 Zakrzówek, village du powiat de Zwoleń 

dans la Voïvodie de Lublin
 Zakrzówek, gmina du Powiat de Kraśnik
 Zakrzówek, village et chef-lieu de la gmina de même nom 

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Zakrzówek, village